Sieder steht für:
 Sieder (Haller Adelsgeschlecht), Stadtadelsgeschlecht der Reichsstadt Hall

Sieder ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Sieder (1854–1920), österreichischer Schauspieler und Sänger (Tenor)
 Frank Sieder (1919–1997), deutscher Verwaltungsbeamter
 Johann Sieder (15.–16. Jahrhundert), deutscher Übersetzer antiker Schriften 
 Josef Sieder (1918–1945), österreichischer Widerstandskämpfer
 Katja Sieder (* 1982), deutsche Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin
 Kurt Sieder (1899–1964), deutscher Theaterintendant und Gründer des Grenzlandtheaters Aachen
 Reinhard Sieder (* 1950), österreichischer Historiker

Siehe auch:

 Sider
 Tauchsieder
 (historische) Berufe Leimsieder · Pechsieder · Salzsieder · Seifensieder